Андрей Геннадьевич Лясюк (; ) — белорусский футболист, нападающий. Главный тренер пинского «Стэнлеса».

Клубная карьера 
Начал карьеру в Пинске, играя потом за разные клубы. Наиболее проявил себя в составе могилевского «Днепр», лучшим бомбардиром которого стал в сезоне 2009.

«Неман» 
В марте 2012 года подписал контракт с гродненским «Неманом». Начинал сезон 2012 на скамейке запасных, но позже стал основным нападающим «Немана», вытеснив Игоря Кривобока. Особенно проявил себя в концовке сезона, когда забил 5 голов в 5 последних матчах, что позволило «Неману» занять итоговое пятое место.

В январе 2013 года заключил новый контракт с «Неманом». Сезон 2013 начинал основном нападающим, но в мае был вытеснен Милошем Лачны. После того как Лачны в июле 2013 года покинул «Неман», Лясюк вернулся в основу, но уже в августе получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона. В ноябре 2013 года контракт будет с «Неманом» был разорван.

«Волна» 
В марте 2014 года, оправившись от травмы, отправился на просмотр в пинскую «Волну». 1 апреля 2014 года заключил соглашение с пинчанами. В составе «Волны» стал основным нападающим и прочно определялся голами, что позволило вскоре возглавить список бомбардиров Первой лиги. В июле 2014 года отправился на просмотр в узбекский «Навбахор», но не подошел этому клубу. После возвращения в Беларусь отказался дальше выступать за «Волну».

«Городея» 
В конце июля 2014 года перешел в «Городею». Стал основным игроком «сахарных», за половину сезона сыграв в 10 матчей и забив 4 гола, но клуб сумел занять лишь 6 место в Первой лиге. В сентябре и октябре не играл из-за травмы.

В январе 2015 года продлил контракт с «Городеей». По итогам сезона 2015 помог команде выйти в Высшую лигу. В январе 2016 года покинул «Городею».

Литва 
В марте 2016 года проходил просмотр в «Нафтане», но стороны не договорились об условиях контракта. В результате в первой половине 2016 года Лясюк остался без клуба, а в августе стал игроком каунасского «Жальгириса».

По окончании сезона 2016 оставил каунасский клуб. В феврале 2017 года находившийся в распоряжении «Волны», которая предложила нападающему контракт, однако игроком пинского клуба не стал. В результате, сезон 2017 начал в составе клуба второго литовского дивизиона «Нявежис».

«Лида» и «Белшина» 
В январе 2018 году вернулся в Белоруссию, став игроком «Лиды». Закрепился как прочный игрок основы лидчан, с 8 голами став лучшим бомбардиром команды в том сезоне. В январе 2019 года покинул лидский клуб.

В марте 2019 года стал игроком бобруйской «Белшины». Стал одним из основных игроков, был капитаном команды, с 12 голами стал вторым бомбардиром команды. По окончании сезона покинул клуб. В марте 2020 года вновь подписал контракт с «Лидой». Начинал сезон, выходя на замену, вскоре закрепился в стартовом составе команды.

«Стэнлес» 
В марте 2021 года стал игроком пинского «Стэнлеса», где был основным нападающим. По окончании сезона покинул команду и завершил карьеру.

Тренерская карьера 
В августе 2022 года стал главным тренером пинского «Стэнлеса». В январе 2023 года продлил контракт с клубом.

Клубная статистика

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2009
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2010/11
 Чемпион Первой лиги Белоруссии (2): 2006, 2019

Примечания

Ссылки 

Футболисты Белоруссии
Футбольные тренеры Белоруссии
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Волна» Пинск
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Жальгирис» Каунас
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Белшина»
Тренеры ФК «Стэнлес»